Ножа́н-ан-От () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Экс-ан-От. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10266.

Коммуна расположена приблизительно в 135 км к юго-востоку от Парижа, в 100 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 26 км к юго-западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 35 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 26 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 20 были экономически активными, 6 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 20 активных работали 15 человек (7 мужчин и 8 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 6 неактивных 0 человек были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Богородицы (XVI век). Памятник истории с 2006 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об